Miejscowości w USA:
 Power – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Teton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Power (ang. Power County) – w stanie Idaho
W muzyce:
 Power – singel Helloween z albumu The Time of the Oath
 Power – singel Fields of the Nephilim
 Power – singel Shauna Bakera
 Power – singel B.A.P
 Power – singel Kanye Westa
 Power – singel Little Mix
 Power – singel Exo
 Power – singel Ellie Goulding
Inne:
 Power – system licytacji brydżowej
 Power – serial telewizyjny stacji Starz
 POWER – linia wydajnych mikroprocesorów firmy IBM (akronim od Performance Optimization With Enhanced RISC)